Angolees handbalteam (mannen)
 Angolees handbalteam (vrouwen)